Отис Генри Торп (, род. 5 августа 1962 года) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпион НБА в составе «Хьюстон Рокетс» в сезоне 1993/1994 годов.

Профессиональная карьера 
Торп был выбран клубом «Канзас-Сити Кингз» на драфте НБА 1984 года в первом раунде по общим 9 номером. За свою профессиональную карьеру Торп провёл 17 сезонов в НБА, семь с половиной из которых в «Хьюстон Рокетс», где добился наибольших успехов. В 1992 году он был приглашён для участия в матче всех звёзд НБА. В 1994 году Торп вместе с «Рокетс» завоевал первый в истории клуба чемпионский титул. Ему также принадлежит рекорд клуба по проценту реализации бросков с игры (55,9 %).

Однако во время следующего сезона руководство команды решило сделать перестановки в составе и Торпа обменяли в «Портленд Трэйл Блэйзерс» на Клайда Дрекслера. За «Блэйзерс» он отыграл всего 34 игры, после чего перешёл в «Детройт Пистонс». Перед началом сезона 1997/98 «Пистонс» обменяли Торпа в «Ванкувер Гриззлис» на выбор в первом раунде будущего драфта. «Пистонс» воспользовались этим выбором в 2003 году, когда у «Ванкувера» было право второго выбора и они могли выбрать Кармело Энтони, Криса Боша или Дуэйна Уэйда.

Торп отыграл за «Гриззлис» 47 игр прежде чем вернулся обратно в «Кингз». В межсезонье он был обменян в «Вашингтон Уизардс» на Криса Уэббера. Последние два сезона в НБА он провёл в «Майами Хит» и «Шарлотт Хорнетс».

За свою карьеру Торп в среднем набирал 14 очков и делал 8,2 подбора за игру. Когда он закончил карьеру, он набрал более 17 000 очков и 10 000 подборов.

Ссылки 
 ClutchFans.net Profile — Houston Rocket Fan Site
 Providence College Player Bio
 Nba.com profile

Баскетболисты США
Игроки «Канзас-Сити Кингз»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Ванкувер Гриззлис»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»